Kahala bezeichnet:

 Kahala (Hawaii), Vorort von Honolulu, Hawaii.
 Tomomi Kahala (* 1974), japanische J-Pop-Sängerin und Musical-Schauspielerin